Casper Ruud era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo.

In finale Carlos Alcaraz ha battuto Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (Campione)
  Cameron Norrie (finale)
 Lorenzo Musetti (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

<li>  Francisco Cerúndolo (quarti di finale) <li>
<li>  Sebastián Báez (primo turno) <li>
<li>  Alex Molčan (primo turno) <li>
<li>  Albert Ramos Viñolas (primo turno) <li>

Wildcard 

  Facundo Díaz Acosta (secondo turno)
  Guido Pella (primo turno)

  Dominic Thiem (secondo turno)

Qualificati 

  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)
  Dušan Lajović (quarti di finale)

  Juan Pablo Varillas (semifinale) 
  Yannick Hanfmann (primo turno)

Ranking protetto 

  Hugo Dellien (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2023